A5, A 5  eller A-5 kan syfta på:

 A5 – ett pappersformat, se ISO 216
 A5 – mått på brottförlängning genom mätning av procentuell töjning, se brottförlängning
 A-5 Vigilante – ett amerikanskt bombplan
 Audi A5 – en bilmodell från Audi

Motorvägar och andra vägar
 A5 (motorväg, Bulgarien)
 A5 (motorväg, Cypern)
 A5 (motorväg, Frankrike)
 A5 (motorväg, Grekland)
 A5 (motorväg, Italien)
 A5 (motorväg, Kroatien)
 A5 (motorväg, Marocko)
 A5 (motorväg, Nederländerna)
 A5 (motorväg, Schweiz)
 A5 (motorväg, Slovenien)
 A5 (motorväg, Tyskland)
 A5 (Storbritannien)

Svenska artilleriregementen
No 5 - Första amfibieregementetNo 5 - Upplands artilleriregemente
''A 5 - Norrbottens artillerikår